Bold Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bold Peak (Alaska)
 Bold Peak (Montana)